Siitonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1940), femme politique finlandaise
Hannu Siitonen (né en 1949), athlète finlandais en lancer du javelot
Matti Kalevi Siitonen (né en 1942), compositeur et chanteur finlandais
 (né en 1978), chanteur finlandais
 (né en 1938), skieur cross-country finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois